Le mot fauve est un mot d'origine germanique signifiant rouge vif. Fauve peut désigner :
 la couleur fauve : un ocre qui tire sur l'orange, le roux voire le rouge :          ;
 les fauves : les mammifères carnivores comprenant notamment les félins (en général de couleur fauve : lions, tigres, etc.),  les ours, les hyènes et les canidés (loups, lycaons, etc.) ;
 les bêtes fauves : les mammifères de couleur fauve (exemples : lièvre, cerf, lion) ;
 les fauves sont les peintres adeptes du fauvisme, qui était au départ un surnom ironique donné à ce style à la suite d'un article critique ;
 Le Fauve est le nom français d'un personnage de comics membre des X-Men.
 Fauve était le pseudonyme du musicien suisse Nicolas Julliard.
 Fauve est le nom d'un collectif artistique parisien apparu en 2010.
 Le Fauve est un film hongrois réalisé par Zoltán Fábri, sorti en 1961.
 Le Fauve est un film américain réalisé par Buzz Kulik, sorti en 1973.

Voir aussi
 la fauvette, un oiseau.
 

Homonymie de titre